Иван Ло́сев:
 Лосев, Иван Владимирович (род. 1986) — украинский спортсмен-легкоатлет, специализируется в спортивной ходьбе, мастер спорта.
 Лосев, Иван Николаевич (1881—1945) — российский военный, Георгиевский кавалер.
 Лосев, Иван Платонович (1878—1963) — советский учёный-химик.
 Лосев, Иван Терентьевич (1871 — после 1954) — плотник, депутат Государственной думы I созыва от Тамбовской губернии.